Хушке () — фамилия. Известные носители:
 Вольфрам Хушке (род. в 1946) — немецкий музыковед.
 Эмиль Хушке (1797—1858) — немецкий анатом, эмбриолог.